Я́ннарис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Яннарис, Михалис (1833—1916) — греческий революционер и военачальник, поэт.

См. также 
 Джианарис, Майкл